Ла Онсе има више значења:

 Ла Онсе (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Онсе (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику